Gotsmann steht für:
Walter Gotsmann (1891–1961), deutscher Zeichenlehrer, Maler und Naturschützer
Gotsmann (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht